Бенедикт Нурсийски е основателя на Бенедиктинския орден.

Бенедикт може да се отнася и за:

Папи 
 Бенедикт I
 Бенедикт II
 Бенедикт III
 Бенедикт IV
 Бенедикт V (папа)
 Бенедикт VI (папа)
 Бенедикт VII (папа)
 Бенедикт VIII (папа)
 Бенедикт IX (папа)
 Бенедикт XI
 Бенедикт XII
 Бенедикт XIII
 Бенедикт XIV
 Бенедикт XV
 Бенедикт XVI

Антипапи 
 Бенедикт X
 Бенедикт XIII (антипапа)
 Бенедикт XIV (антипапа)

Вижте също 
 Бенедиктински орден